Гундерсен — норвежская и датская фамилия.

 Гундерсен, Гундер (1930—2005) — норвежский спортсмен и спортивный функционер.
 Гундерсен, Гуннар (1882—1943) — австралийский шахматист норвежского происхождения.
 Гундерсен, Эйнар (1896—1962) — норвежский футболист.